Pingzhai bezeichnet:

 Pingzhai (Liuzhi) (平寨镇), ehemalige Großgemeinde im Sondergebiet Liuzhi in der chinesischen Provinz Guizhou
 Pingzhai (Liping) (平寨乡), Gemeinde im Kreis Liping in der chinesischen Provinz Guizhou
 Pingzhai (Qiubei) (平寨乡), Gemeinde im Kreis Qiubei in der chinesischen Provinz Yunnan
 Pingzhai (Shuicheng) (坪寨彝族乡), Nationalitätengemeinde der Yi im Kreis Shuicheng in der chinesischen Provinz Guizhou